Базеж може да се односи на:

 Базеж (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Базеж (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр